Владимир Николаевич Кубышкин (родился 31 мая 1968 года, ) — белорусский  и автор текстов песен, .

Биография 
Окончил стоматологический факультет Белорусского государственного медицинского университета (1989).

Продюсер в музыкальном телепроекте «Академия талантов» (телеканал ОНТ) сезонов 2012 и 2013 года.

Продюсер и автор текстов песен для белорусских артистов в жанре популярной музыки: Александра Солодухи, Ани Шаркуновой, Ани Богдановой, Герман, группы «Ямайка», Виталия Воронко, Артёма Бессонова, Тани Кудиновой и Егора Волчка.

Среди песен: «Сердце красавицы», «Прощай, моя последняя любовь», «Бежать», «Последний лист», «Белый флаг», «Город не спит», «Айсберг», «Улететь», «Ворваться в небо».

Автор песен и продюсер московской группы «Лето» (c 1999 по 2003 год), автор песен «Понедельник без тебя», «Краски ушедшего лета» и других.

Женат на Эржене Санжиевой. Есть сын Александр.

Награды 
 2010 — Национальная музыкальная премия (телеканал СТВ) — «Лучший поэт-песенник»
 2012 — Ліра 2012 «Продюсер года»

Примечания

Ссылки 
 Владимир Кубышкин — врачебные тайны шоу-бизнеса
 Продюсер Владимир Кубышкин: «У нас нет потребителей модной музыки»
 Владимир Кубышкин: «Шоу-бизнес в отдельно взятой стране невозможен»
 Владимир Кубышкин на сайте Стихи.ру
 Владимир Кубышкин на сайте Проза.ру
 Владимир Кубышкин, продюсер: «Работать надо, а не по „мидемам“ ездить»
 — С жанром патриотической песни сейчас, на мой взгляд, не все в порядке
 А где нам взять такую песню, чтобы победить на «Евровидении»?
 Открой любую газету, ткни любую кнопку на телепульте, набери в поисковике «Владимир Кубышкин» — везде он…
 «Продюсер — это режиссёр»

Выпускники Белорусского медицинского университета
Поэты-песенники Белоруссии